Аспремон-Линден () — французская фамилия. Известные носители: